Мо́ллисон () — английская фамилия.

Известные носители:
 Моллисон, Билл (1928—2016) — австралийский исследователь и натуралист.
  (1901—1943) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Мельбурн».
 Моллисон, Джеймс:
  (1897—1970) — американский военный лётчик, командующий 15-й воздушной армией ВВС США (1945) и Средиземноморскими союзническими ВВС (1945).
 Моллисон, Джеймс (1931—2020) — австралийский деятель культуры.
 Моллисон, Джим (1905—1959) — шотландский пилот.
  (1914—2011) — британский гематолог, лауреат Мемориальной премии Карла Ландштейнера Американской ассоциации банков крови (1960).
 Моллисон, Сара (род. 1987) — австралийский игрок в лякросс, бронзовая медалистка Всемирных игр (2017).

Примечания